Футбольний клуб «Кривбасс-2» — украинский футбольный клуб из города Кривой Рог. Фарм-клуб криворожского клуба «Кривбасс».

Сезоны

Достижения 
 Вторая лига Украины по футболу:
  Бронзовый призёр: 1999, 2000.

См. также 
 Список футбольных клубов Украины

Ссылки 
 Официальный сайт «Кривбасса».
 Статистика выступлений клуба на сайте КЛИСФ.

ФК «Кривбасс»
Футбольные клубы Кривого Рога